David Hecq, né le  est un vidéaste et homme politique français. Il est maire d'Anzin-Saint-Aubin de 2008 à 2020.

Il a aussi été le président de l'Association Française des Revendeurs [de jeux vidéo] Spécialisés (AFRS), et le fondateur et président de l'association Objectif Micro.

Biographie 
David Hecq nait le 25 août 1973. Jeune, il développe une passion pour le jeu vidéo lorsque, en 1981, son père ramène à la maison une console Atari VCS 2600. Hecq réalise alors qu'on peut aussi être actif devant un écran.

En 1994, il ouvre un commerce de jeux vidéo, Objectif Games. En 1995, il est le gérant d'une douzaine de magasins.

En 1996, il fonde l'association Objectif Micro.

En 2005, il crée l'Association Française des Revendeurs Spécialisés (AFRS), dont le but est la défense des revendeurs de jeux vidéo. La même année, alors que l'existence du mod Hot Coffee de Grand Theft Auto: San Andreas a été rendue publique, il prend position, en tant que président de l'AFRS, contre la vente des jeux déconseillés aux mineurs en grandes surfaces, et demande que lesdits jeux ne soient vendus qu'exclusivement en boutique spécialisée. La députée Catherine Génisson soutient ensuite la demande formulée par Hecq.

En 2008, il devient maire d'Anzin-Saint-Aubin. Il est aussi le vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras.

En 2016, David Hecq lance sa chaîne YouTube Gunhed TV, consacrée au rétrogaming et dont le ton se veut léger. En 2021, elle compte environ  abonnés. C'est aussi en 2021 que David Hecq publie les deux premiers volumes des Chroniques de Gunhed TV, une série de livres dans le prolongement de sa chaîne YouTube et s'adressant selon CNews aux . Toujours selon CNews, David Hecq y fait preuve d', et est . 

David Hecq est le père de trois enfants.

Publications 
 1999 : Le Guide du Revendeur de Jeux Vidéo ;
 2021 : Les Chroniques de Gunhed TV, Vol. 1 : Les consoles de jeux vidéo maudites et autres systèmes damnés ;
 2021 : Les Chroniques de Gunhed TV, Vol. 2 : Les consoles de jeux vidéo maudites et autres systèmes damnés.

Liens externes 
 Gunhed TV, la chaîne YouTube de David Hecq consacrée au rétrogaming.
 À Anzin-Saint-Aubin, David Hecq n’a « pas à rougir du bilan de ce mandat »
 David Hecq, l'élu « branché » de la communauté urbaine d'Arras

Notes et références 

Maire du Pas-de-Calais
Naissance en août 1973
Vidéaste web français
Vidéaste web sur YouTube